Anton Dietl ist der Name folgender Personen:

* Anton Dietl (Politiker, 1824) (1824–1877), deutscher Jurist und Politiker, MdL Bayern 
 Anton Dietl (Politiker, 1868) (1868–1944), tschechisch-deutscher Politiker (SPD), MdR 
 Anton Dietl (Geigenbauer) (1906–1974), deutscher Geigenbauer